

События 
 Переговоры шведов (граф Оксеншерна) и французов с Валленштейном. Валленштейн вызвал подозрения Фердинанда.
 Май-июнь — безрезультатная осада Путивля польско-казацкими войсками.
 3 июня — русские отряды совершают рейд на Полоцк.
 Август — к Смоленску подошёл Владислав IV с большим войском. Русские войска оказались отрезанными и прижатыми к стенам Смоленска.
 В результате народных восстаний турки вынуждены покинуть Йемен.
 Опустошительный набег крымского хана на русские земли.
 Захват Ахмеднагара Шах-Джаханом.
 Начало строительства дворца Пале-Рояль в Париже.
 Гибель Ван Цзыюна. Часть отрядов после поражения в Шаньси переходит в Хэнань и Хэбэй, затем Хубэй и Сычуань.

Наука, техника, технология 
 Галилео Галилей в Риме предстал перед судом инквизиции и был обвинён в ереси. Он признал себя виновным и был приговорён к тюремному заключению, заменённому домашним арестом до конца жизни.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1633 году
 Апрель — Виллем Дрост, голландский живописец, ученик Рембрандта (ум. 1659)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1633 году
 7 июля — Лев Сапега, государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 14 ноября — Уильям Эймс (Вильгельм (Вильям) Амезиус (род. 1576) — английский богослов.
 Кристобаль де Меса — испанский поэт, переводчик.
 11 октября — Филарет, церковный и политический деятель Смутного времени и последующей эпохи, Патриарх Московский и всея Руси

См. также